Салю́тна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України і Росії.

Салютна вулиця — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Салютна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Салютна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Салютна вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Салютна вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці